Miejscowości w USA:
 Tilton – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion
 Tilton – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Belknap

Gminy w USA:
 Tilton (ang. Tilton Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Belknap